Novi Grad bzw. Novigrad (Neue Stadt) ist der Name verschiedener Orte:

Novi Grad:
 Sarajevo-Novi Grad, eine Gemeinde der bosnischen Hauptstadt Sarajevo 
 Novi Grad (Bosnien und Herzegowina), eine Gemeinde in der Republika Srpska von Bosnien und Herzegowina (bis 1994 Bosanski Novi)
 Novi Grad (Odžak), ein Dorf der Gemeinde Odžak im Nordosten von Bosnien und Herzegowina
 Novi Grad (Sevnica) (deutsch: Obererkenstein), Ortsteil der Gemeinde Sevnica (deutsch: Lichtenwald), Region Untersteiermark, in Slowenien

Novigrad:
 Novigrad (Istrien) (Cittanova), eine Stadt in Istrien (Kroatien)
 Novigrad (Zadar), eine Stadt in Dalmatien (Kroatien) in der Gespanschaft Zadar
 Novigrad na Dobri, Ortsteil von Netretić in Kroatien
 Novigrad Podravski, ein Ort in der Gespanschaft Koprivnica-Križevci im Nordwesten Kroatiens (Draugegend)
 Güssing, (Novigrad ist der kroatische Name der burgenländischen Bezirkshauptstadt)